Скайлар Эстин Липстайн (, род. 23 сентября 1987 года) — американский актёр и певец. Более известен по мюзиклу «Весеннее пробуждение» и фильму «21 и больше».

Биография 
Скайлар родился в еврейской семье, вырос в Нью-Йорке. У него есть сестра Бриэлль, и два брата — Милан и Джейс. После окончания средней школы Кларкстоун (англ. Clarkstown), он поступил в Стейдждур Мэйнор (англ. Stagedoor Manor). Когда Скайлару было пятнадцать лет, его агент выбрал ему фамилию как сценический псевдоним — Эстин.

Личная жизнь 
С июня 2013 года встречается с партнершей по фильму «Идеальный голос» Анной Кэмп. 3 января 2016 года пара объявила о помолвке. 10 сентября 2016 года они поженились.19 апреля 2019 года после двух лет брака пара объявила о разводе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета